José Calderón, conjunto del nombre propio José y el apellido Calderón, puede referirse a:

Personajes 
 José Gabriel Calderón Contreras (1919-2006), obispo colombiano;
 José Luis Calderón "Caldera" (1970-), futbolista argentino;
 José Calderón (1985-), futbolista (guardameta/arquero) panameño;
 José Manuel Calderón (1981-), baloncestista español;
 José Calderón (19??-1983), empresario mexicano;

Desambiguaciones de nombre compuesto 
 José Manuel Calderón, .